Константин Христов Саев е български духовник, свещеноиконом, революционер и деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Константин Саев е роден на 6 юли 1862 година в мехомийското село Белица, тогава в Османската империя. Негов брат е революционерът от ВМОК мичман Тодор Саев. Учи в Белица и в Банско и известно време е учител в Белица и на други места. През 1885 година завършва трети клас в българската мъжка гимназия в Солун, след което става главен учител в родното си село (1885 - 1887). В 1885 година с Лука Поптеофилов създават просветителския кръжок „Зора“ в Белица. По-късно преподава в Банско и на други места, а от 1890 до 1894 година отново е главен учител в Белица.

През 1894 година е ръкоположен за свещеник и до 1897 година е архиерейски наместник в Горна Джумая. Присъединява се към ВМОРО през 1895 година и е сред основателите на революционния комитет в Горна Джумая. Между 1897-1899 година е архиерейски наместник в Гевгели и член на околийския комитет на ВМОРО, също и в Радовиш между 1899 - 1901 година. През 1900 година е архиерейски наместник в Струмица при владиката Герасим Струмишки и спомага за подобряването на отношенията му с хората на организацията. Самият той изпада в немилост и му е издадена смъртна присъда, която Гоце Делчев отменя. През 1901 година е арестуван и осъден на 15 години затвор, като лежи в Куршумли хан в Скопие покрай разкритията на Смилянската афера и повторно след началото на Солунската афера. Успява да избяга и се премества в София.

Ангел Динев пише за Константин Саев:

През 1903 година участва в акцията по настаняване на македонските бежанци от Илинденско-Преображенското въстание.

През Първата световна война е свещеник в 11 македонска дивизия. В 1918 - 1920 година е иконом в Гюмюрджина, а след това живее в София, където умира на 12 май 1936 година. Синът му Светослав Саев е военен.

Вижте също 
 Никола Саев

Външни препратки 
 „До Господина Председателя на Гевгелийското Благодетелно Братство“, молба от Константин Саев, София, 20 октомврий 1926 г.

Бележки 

Родени през 1861 година
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български духовници от Македония
Родени в Белица
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Починали в София
Струмишка епархия
Неврокопска епархия
Български просветни дейци от Македония
Членове на Горноджумайската българска община
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища